YHI steht für:
 Flughafen Holman, Ulukhaktok, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)

Yhi steht für:
 Yhi, eine Figur in der Mythologie der Aborigines, siehe Byamee (Traumzeit)

Abkürzung